Mersenne-primtal er primtal på formen 2n-1. Dvs. alle de primtal der kan skrives som en potens af 2 minus 1.  De er opkaldt efter den franske munk Marin Mersenne (1588–1648), som undersøgte disse tal, herunder specielt hvorvidt de var primtal.
En nødvendig (men ikke tilstrækkelig) betingelse for, at 
2n-1 er primtal, er, at n selv er et primtal, idet hvis p er en ægte divisor i n, så er 2p-1 en ægte divisor i 2n-1.

Der findes forholdsvis simple metoder til at beregne, om et mersennetal er et primtal. Lucas–Lehmer-testen kan bevise, at mersennetallet er primisk ved hjælp af kun n operationer. Dette betyder, at verdens største kendte primtal som regel er mersenneprimtal.

Marin Mersenne påstod, at mersennetallene var primiske for n = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127 og 257 og sammensatte for øvrige værdier af n.
Senere undersøgelser har vist, at n = 67 og 257 ikke giver primtal, og at n = 61, 87 og 107 giver mersenneprimtal.

Der formodes at være uendeligt mange mersenneprimtal, men dette er ikke bevist.

Fra et mersenneprimtal kan man konstruere et fuldkomment tal (Euklid), og alle lige fuldkomne tal fremkommer på denne måde (Euler).

GIMPS er en gruppe på Internettet, som bruger deres ledige computertid til at finde nye og større mersenneprimtal. I december 2018 kendtes der i alt 51 mersenneprimtal hvoraf GIMPS havde fundet de 17 største:

*Det er endnu ikke bevist at der ikke eksisterer andre mersenneprimtal mellem det 48. og 51. mersenneprimtal. Nummereringen er derfor kun foreløbig.

Se også 
 Fermatprimtal

Eksterne henvisninger 
 www.mersenne.org – GIMPS (The Great Internet Mersenne Prime Search)

Primtal
Uløste problemer indenfor matematik